Ха́рью, финно-угорский топоним.

В переводе — оза, один из элементов моренного рельефа, типичный, в том числе, для Финляндии и Эстонии.

Форма прилагательного — ха́рьюский, ~ская, ~ское.

 Харью () — до 1948 года название посёлка Егорово Выборгского района Ленинградской области.

 Харью () — одна из восьми исторических областей — маакондов Эстонии.
 Харью — сокращённое (без добавления названия единицы административно-территориального деления) название Харьюмаа (), одного из 15 уездов современной Эстонии, с центром в Таллине.
 Харью — улица в Таллине.
 Харью — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 Харью — эстонский футбольный клуб из Лаагри.
 Харью, Юхан (род. 1986) — шведский хоккеист финского происхождения, нападающий.

Примечания